Miejscowości:
 Beckett (New Jersey)
 Beckett (Ohio)
 Beckett Ridge (Ohio)
Ludzie:
 Arthur William a Beckett (1844–1909), angielski dziennikarz i intelektualsta
 Christopher Beckett, 4. Baron Grimthorpe (1915–2003)
 Edmund Beckett, 1. baron Grimthorpe (1816–1905)
 Edward John Beckett, 5. baron Grimthorpe
 Ernest Beckett, 2. baron Grimthorpe (1856–1917)
 Gilbert Abbott à Beckett (1811–1856) angielski komediopisarz
 Gilbert Arthur a Beckett (1837–1891) brytyjski pisarz
 John Beckett (polityk) (1894–1964) brytyjski polityk Partii Pracy
 John Beckett (piłkarz) (1892–1981) amerykański piłkarz
 John Archibald Beckett (1906–1947) lotnik RAF
 John Beckett (prawnik) szkocki prawnik, państwowy radca prawny Szkocji
 Sir John Beckett, 2. baronet, PC, FRS (1775–1847) brytyjski prawnik i polityk
 John S. Beckett (1927–2007) irlandzki muzyk, kompozytor i dyrygent
 Josh Beckett (1980–) amerykański baseballista
 Lenny Beckett (1980–) australijski rugbysta
 Margaret Beckett (1943–) brytyjska polityk
 Ralph Beckett, 3. baron Grimthorpe
 Samuel Beckett (1906–1989) irlandzki noblista w dziedzinie literatury
 Scotty Beckett (1929–1968) amerykański aktor dziecięcy
 Simon Beckett (1960–) brytyjski pisarz i dziennikarz
 Wendy Beckett (1930–) „Siostra Wendy” południowoafrykańska zakonnica i osobowość telewizyjna
 Beckett muzyk z Saint Vincent i Grenadyn
 William Beckett wokalista grupy The Academy Is...
 W.N.T. Beckett (1893–1941) brytyjski oficer marynarki
Fikcyjne postacie:
 Andrew Beckett, postać z filmu Filadelfia
 Carson Beckett, postać z serialu Gwiezdne wrota: Atlantyda
 Cutler Beckett, czarny charakter z serii filmów Piraci z Karaibów
 Kapitan Maggie Beckett, postać z serialu Sliders – Piąty wymiar
 Dr Samuel Beckett, postać z serialu Zagubiony w czasie
 Nick Beckett, postać z serialu Na podsłuchu
 Beckett, postać z gry wideo Vampire: The Masquerade – Bloodlines
 Tom Beckett, główny bohater filmu Snajper
Grupy muzyczne:
 Beckett – amerykańska grupa grająca rock albumowy
 Beckett – brytyjska grupa grająca rock progresywny